Kurogane puede referirse a:

 Kurogane, personaje del manga Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE.
 El manga Peacemaker Kurogane.
 El manga Kurogane.
 Kurogane, una compañía de programación de videojuegos.
 El Vehículo de Reconocimiento Tipo 95 empleado por Japón entre 1937 y 1945, también llamado Kurogane.
 El monte Kurogane, en Japón.
 La Anthopleura kurogane, una anémona.